Михаило Ристић може да се односи на:

 Михаило Ристић (1864-1925), дипломата
 Михаило Ристић-Џервинац (1854-1916), официр
 Михаило Ристић (фудбалер) (1995), фудбалер